Distrito Industrial II é um bairro do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. Localiza-se na Zona Leste da cidade. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era de  em 2010.

Foi criado através da Lei n° 1.401/10 de 14 de janeiro de 2010.

Ver também 
 Distrito industrial
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Leste de Manaus

Bairros de Manaus
Zona Leste de Manaus
Distrito Industrial